Крешимир „Крешо” Голик (Фужине, 20. мај 1922 — Загреб, 20. септембар 1996) је био југословенски и хрватски редитељ и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960[
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|3
|1
|5
|1
|0
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|5
|10
|2
|1
|24
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Аутострада Братство-јединство (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1948. || На новом путу (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1948. || Још један брод је запловио (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Плави 9 || /
|-
| 1955. || Дјевојка и храст || /
|-
| 1958. || Кала || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Од 3 до 22 (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1967. || Шест корака до свјетског рекорда (Кратки филм)|| /
|-
| 1968. || Имам двије маме и два тате || /
|-
| 1968. || Кореографија за камеру и плесаче (Кратки филм)|| /
|-
| 1969. || Колико то вриједи (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || /
|-
| 1970. || Пуцањ (ТВ филм)|| /
|-
| 1972. || Конфликт (ТВ филм)|| /
|-
| 1972. || Дискреција зајамчена (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави || /
|-
| 1973. || Размеђа || /
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Мотел мјесечина (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Пуцањ || /
|-
| 1978. || Љубица (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко || /
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (ТВ мини серија)|| /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|4
|2
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|2
|0
|6
|0
|0
|8
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|1
|11
|2
|2
|18
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Аутострада Братство-јединство (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1948. || Још један брод је запловио (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Плави 9 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Жуте и плаве пољане (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Заигране осовине (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || На прагу града (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Дозване воде (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1961. || Мартин у облацима || /
|-
| 1962. || Прекобројна || /
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || /
|-
| 1966. || Од 3 до 22 (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1967. || Шест корака до свјетског рекорда (Кратки филм)|| /
|-
| 1968. || Имам двије маме и два тате || /
|-
| 1969. || Колико то вриједи (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| /
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|}

Асистент режије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|12
|12
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|12
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Девети круг || /
|-
| 1961. || Мартин у облацима || /
|-
| 1962. || Прекобројна || /
|-
| 1963. || Лицем у лице || /
|-
| 1964. || Лито виловито || /
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || /
|-
| 1965. || Доћи и остати || /
|-
| 1966. || Орлови рано лете || /
|-
| 1966. || Рондо || /
|-
| 1967. || Четврти супутник || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || /
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1996.
Хрватски сценаристи
Хрватски редитељи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи